Saint-Guirec peut désigner :
 l'anse Saint-Guirec, une petite baie de la Manche située en France, sur la commune bretonne de Perros-Guirec ;
 l'oratoire de Saint-Guirec, un petit édifice chrétien situé sur un rocher dans l'anse Saint-Guirec ;
 la chapelle Saint-Guirec, un lieu de culte chrétien de France situé sur la commune bretonne de Perros-Guirec (village de Ploumanac'h).

Voir aussi 
 Saint Guirec